Youssef Rossi (Casablanca, 28 de junho de 1973) é um ex-futebolista profissional marroquino, que atuava como defensor.

Carreira 
Rossi fez parte do elenco da Seleção Marroquina de Futebol na Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1973
Naturais de Casablanca
Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do Raja Casablanca
Futebolistas do Stade Rennais Football Club
Futebolistas do NEC Nijmegen
Futebolistas do Dunfermline Athletic Football Club
Futebolistas do Al-Khor
Futebolistas do Al-Shamal Sports Club
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998